Filain peut faire référence à :
 Filain, commune française de l'Aisne.
 Filain, commune française de la Haute-Saône.
 Pargny-Filain, commune française de l'Aisne
 Valérie Filain, présentatrice de télévision française.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France